Geheeb ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Geheeb (1842–1909), deutscher Botaniker und Moosforscher
 Edith Geheeb (1885–1982), deutsche Reformpädagogin, Ehefrau Paul Geheebs
 Paul Geheeb (1870–1961), deutscher Reformpädagoge
 Reinhold Geheeb (1872–1939), Mitarbeiter des Albert-Langen-Verlags; Redakteur der Satirezeitschrift Simplicissimus